Владислав Парубченко (род. 26 марта 1993 года) — украинский самбист и боец смешанных боевых искусств, представитель полулёгкой весовой категории, выступает на профессиональном уровне с 2011 года.

Спортивные достижения 
 Призер Чемпионата мира по боевому самбо;
 Обладатель Кубка Европы по боевому самбо;
 Чемпион Украины по боевому самбо
 Обладатель Кубка Украины по боевому самбо;
 Мастер спорта Украины по боевому самбо.

Статистика ММА

Ссылки 
 Профиль Владислава Парубченко на сайте Sherdog 
 Профиль Владислава Парубченко на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Украины
Чемпионы Украины по самбо
Самбисты Украины